Arno Klarsfeld – avvocato e politico franco-israeliano
 Beate Klarsfeld – attivista tedesca nota per le ricerche sull'Olocausto
 Serge Klarsfeld – avvocato, scrittore e storico rumeno, interessato ai deportati ebrei in Francia